Il Campionato Riserve 1938-1939 fu la diciottesima edizione del campionato italiano di calcio delle riserve.

Le quattordici riserve iscrittesi disputarono un girone unico con partite di andata e di ritorno.

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Italia Riserve 1938-1939.

Note:
 Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
 A parità di punti, le posizioni in classifica venivano determinate sulla base del quoziente reti (gol fatti÷gol subiti).

Risultati

Tabellone

Calendario

Note

Collegamenti esterni 
Il Littoriale del 3 marzo 1939.
Il Littoriale del 6 marzo 1939.
Il Littoriale del 10 marzo 1939.
Il Littoriale del 17 marzo 1939.
Il Littoriale del 20 marzo 1939.
Il Littoriale del 7 aprile 1939.
Il Littoriale del 14 aprile 1939.
Il Littoriale del 17 aprile 1939.
Il Littoriale del 22 aprile 1939.
Il Littoriale del 24 aprile 1939.
Il Littoriale del 1 maggio 1939.
Il Littoriale del 12 maggio 1939.

Calcio nel 1938
Calcio nel 1939
Competizioni calcistiche italiane scomparse